

Толбази — село, Аургазинський район, Башкортостан
 Толбази — присілок, Кушнаренковський район, Башкортостан